Panfilov's 28 Men ist ein russischer Kriegsfilm aus dem Jahre 2016 um die Ereignisse um Generalmajor Iwan Wassiljewitsch Panfilow und das Schicksal seiner 28 Panfilowzy in der Schlacht um Moskau. Regie führten Kim Druzhinin und Andrej Shalopa.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kriegsfilm
Russischer Film